Cuchilla del Ombú steht für:

 Cuchilla del Ombú, Ort im Departamento Tacuarembó, Uruguay
 Cuchilla del Ombú (Hügelkette, Río Negro), Hügelkette im Departamento Río Negro, Uruguay
 Cuchilla del Ombú (Hügelkette, Tacuarembó), Hügelkette im Departamento Tacuarembó, Uruguay